Kazimierz Lipiński (1857-1911) – przemysłowiec
 Kazimierz Lipiński (1915-1963) – prawnik, sędzia Sądu Najwyższego
 Kazimierz Lipiński (1924-2012) – generał brygady Wojska Polskiego
 Kazimierz Lipiński (ur. 1952) – samorządowiec, w latach 1998–2010 burmistrz Pyrzyc, w latach 2014–2015 starosta pyrzycki